angyalpor, a fenciklidin közismert neve
 Angyalpor (Poussière d'ange), 1987-es francia film Edouard Niermans rendezésében